Índigo puede referirse a:
 Añil o índigo, un color. 
 Indigofera tinctoria, una planta (del género Indigofera) de donde se extrae el tinte llamado añil o índigo.
Tinte añil, extraído de esta planta.
Los niños índigo.

Personas 

 Indigo, actriz estadounidense.
 Índigo, denominación del rapero Canserbero.
Lola Índigo, cantante española.

Música 

 Índigo (2022), álbum de RM de BTS.
 Índigo (2021), canción de Camilo y Evaluna Montaner.
Indigo (2012), álbum de Never Shout Never.
 Índigo (2008), álbum de Diego González.
 Índigo, banda peruana de rock progresivo.
 Índigo (2000), álbum de Índigo.

Ciencia y tecnología 
 Una versión del IDE Eclipse Indigo.
Windows Communication Foundation, una tecnología de mensajería provista por Microsoft .NET ……Framework 3.0.

Empresas 
IndiGo Airlines, aerolínea india.

Entretenimiento 
 Índigo, serie de televisión chilena transmitida por Mega.